Mondiali 1911 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1911:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1911 – 19ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1911 – 5ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1911 – 7ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1911 – 16ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1911 – 19ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1911 – 15ª, 16ª, 17ª e 18ª edizione, a Stoccarda, Berlino, Dresda e Vienna

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1911 – 15ª edizione